Vézac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.
 Vézac –  miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal.